Osoby o tym nazwisku:
 Carlo Cremonesi – rzymskokatolicki biskup, kardynał
 Filippo Cremonesi – włoski bankier, polityk, senator, komisarz rządowy